Хуайа́нь () — городской округ в провинции Цзянсу КНР.

География 
Городской округ Хуайань расположен на южном и восточном берегах озера Хунцзэху.

История 
В 486 году до н. э. по повелению Фучая — вана царства У — в этих местах был прорыт канал, соединивший реку Хуайхэ с водной системой Янцзы. Это было одним из первых гидротехнических сооружений, впоследствии развившихся в Великий канал Китая. Нахождение на столь важном водном пути дало толчок развитию региона. Однако, несмотря на то, что эти земли активно использовались почти две с половиной тысячи лет, вплоть до позднего средневековья они не были объединены в единую административную структуру.

После основания империи Мин была учреждена Хуайаньская управа (淮安府), контролировавшая всю ту часть современной провинции Цзянсу, что лежит к северу от Янцзы; изначально управа подчинялась напрямую Нанкину, а после переноса столицы из Нанкина в Пекин — провинции Наньчжили. После маньчжурского завоевания власти Цинской империи сохранили в этих местах структуры империи Мин, только провинция Наньчжили была переименована в Цзяннань. После Синьхайской революции в Китае была проведена реформа структуры административного деления, и в 1913 году управы были упразднены.

В годы второй мировой войны эти места вошли в состав созданной марионеточным прояпонским правительством провинции Хуайхай. 

В 1949 году был создан Специальный район Хуайинь (淮阴专区), состоящий из 10 уездов. В 1950 году был расформирован уезд Хуайбао, а урбанизированная часть уезда Хуайинь была выделена в отдельный город Цинцзян (清江市); таким образом в состав специального района теперь входили 1 город и 9 уездов. В последующие годы продолжались переходы уездов между соседними специальными районами, ликвидация одних уездов и создание других.

В 1970 году Специальный район Хуайинь был переименован в Округ Хуайинь (淮阴地区).

В 1983 году были расформированы город Цинцзян и округ Хуайинь, и образован городской округ Хуайинь; территория бывшего города Цинцзян была разделена по линии канала на районы Цинхэ и Цинпу.

В 1987 году уезды Суцянь и Хуайань были преобразованы в городские уезды.

В 1996 году городской уезд Суцянь и ещё три уезда были выделены в отдельный городской округ Суцянь, а уезд Гуаннань передан в состав городского округа Ляньюньган.

В 2000 году был расформирован городской уезд Хуайань, а городской округ Хуайинь был переименован в городской округ Хуайань; бывший городской уезд Хуайань стал районом Чучжоу в его составе, а уезд Хуайинь стал районом городского подчинения.

В 2012 году район Чужчоу был переименован в район Хуайань.

В 2016 году уезд Хунцзэ был преобразован в район городского подчинения, а районы Цинхэ и Цинпу объединены в район Цинцзянпу.

Административно-территориальное деление 
Городской округ Хуайань делится на 4 района, 3 уезда:

Экономика 
В городе расположен металлургический завод Shagang Group. Озеро Хунцзэху известно своими волосатыми крабами.

Примечания

Ссылки